Zwanenzang (uitdrukking), het laatste werk dat een kunstenaar in zijn leven heeft gemaakt
Zwanenzang (Kalchas), een eenakter van Anton Tsjechov
Zwanenzang (Koppel), een compositie van de Deense componist Anders Koppel
Zwanenzang (studenten), een traditie van een studentenvereniging
Schwanengesang, een liederencyclus van Franz Schubert